Skrupellos steht für:
 ohne Gewissen
 Skrupellos (1956) (Great Day in the Morning), US-amerikanischer Spielfilm von Jacques Tourneur
 Skrupellos (1986) (Senza scrupoli), italienischer Spielfilm von Tonino Valerii
 deutscher Verweistitel von Ohne Erbarmen (1948, Ruthless), US-amerikanischer Spielfilm von Edgar G. Ulmer
 österreichischer Verleihtitel von Der Mann in Schwarz (1951, The Dark Man), britischer Spielfilm von Jeffrey Dell
 Lied der Rapper Fler und Jihad auf Flers Album Blaues Blut (Album) (2013)